Batavia har flere betydninger:

Historiske stednavne 
 Batavia – er det latinske navn for Nederland (Holland).
 Jakarta – den indonesiske by Jakarta hed indtil slutningen af 2. Verdenskrig Batavia.

Moderne stednavne 
 Batavia (Illinois) – by i Illinois, USA
 Batavia (Ohio) – by i Ohio, USA
 Batavia (New York) – by i New York, USA

Transport 
 Batavia (skib) – det største skib i det Hollandske Ostindiske kompagnis flåde. Det er et museumsskib i dag
 Batavia Air – indonesisk flyselskab

Andet 
 Batavia (TV) – er navnet på et dansk tv-produktionsselskab, der primært beskæftiger sig med dokumentarfilm. http://www.batavia.dk